Nyssia obsolescens är en fjärilsart som beskrevs av Edward Alfred Cockayne 1953. Nyssia obsolescens ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
obsolescens